Sinus venosus bezeichnet in der Anatomie
 in der Milz mit Blut gefüllte Räume in der roten Milzpulpa
 Sinus venosus Cruveilhieri, den oberen Abschnitt der Anlage des Sinus venarum cavarum, dem Einmündungsgebiet der Hohlvenen in den rechten Vorhof  des Herzens
 die Kurzform für einen Atriumseptumdefekt #Sinus-venosus-Typ (Sinus-venosus-Defekt)
 Sinus venosus sclerae, den Schlemm-Kanal an der Außenseite der Sclera im Auge
 bei Fischen, Amphibien und einigen Reptilien eine Herzkammer, die dem Vorhof vorgeschaltet ist und in dem das erregungsbildende Gewebe sitzt, siehe Herz